

Ла — один з районів провінції Удомсай

Ла — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Ла — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Фіністер

Ла-Пунт-Чамуещ — громада в кантоні Граубюнден
 Ла-Сара — місто в кантоні Во